Obecnie nie ma oficjalnej flagi stanu Sikkim w Indiach. Niepodległe Królestwo Sikkim posiadało flagę narodową, dopóki nie stało się częścią Indii w 1975 r. Obecnie Rząd Sikkimu może być reprezentowany przez flagę, która przedstawia herb stanu na białym tle.

Królestwo Sikkimu (1877–1975) 

Królestwo Sikkimu używało kilku flag w swojej historii. Wszystkie zawierały buddyjskie koło modlitewne z symbolem gankyil.

Do 1967 r. flaga przedstawiała bardzo złożony projekt z fantazyjną ramką i religijnymi piktogramami otaczającymi koło.

Prostszy projekt został przyjęty w 1967 r., z powodu trudności w produkowaniu złożonej flagi wprowadzono zmiany: obramowanie stało się czerwone, piktogramy zostały usunięte, a koło zostało przeprojektowane. Wraz z przyrzeczeniem Sikkimu do Republiki Indii i ze zniesieniem monarchii w 1975 r., flaga straciła swój oficjalny status.

Linki zewnętrzne 
 https://fotw.info/flags/in-sk.html
 https://www.worldstatesmen.org/India.htm#Sikkim
 http://www.vexilla-mundi.com/india_governments.html

Indie
Flagi
Historia Indii
Sikkim